Szymon Starkiewicz (1877–1962) – pediatra, twórca Sanatorium „Górka” w Busku-Zdroju
 Leon Starkiewicz (1878–1953) – nauczyciel, założyciel i wieloletni dyrektor Gimnazjum Miejskiego w Łodzi, brat Szymona 	
 Witold Starkiewicz (1906–1978) – okulista, profesor Pomorskiej Akademii Medycznej, syn Szymona	
 Władysław Starkiewicz (1876–1958) – lekarz internista, ordynator Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, brat stryjeczny Szymona
 Szczęsny Starkiewicz (1881–1958) – proboszcz parafii w Lipnie, dziekan lipnowski, działacz społeczny, poseł do Sejmu Ustawodawczego (1919–1922), brat Władysława, brat stryjeczny Szymona
 Zenon Starkiewicz (1906–1993) – oficer Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej, norweskiej i włoskiej
 Julia Starkiewiczowa (1908–1978) – pediatra, profesor Pomorskiej Akademii Medycznej, żona Witolda
 Halina Starska, właśc. Helena Starkiewicz (1888–1957) – aktorka filmowa i teatralna, reżyser
 Ewa Pronicka – prof. pediatrii, CZD, córka Witolda
 Joanna Kośmider – prof. chemii, olfaktometria, ZUT, córka Witolda